Чипрана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон-Каспе. Занимает площадь 38,87 км². Население — 276 человек (на 2010 год). Расстояние — 8.6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы